Kätkijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kätkijärvet (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (25,2 ha)
Kätkijärvet, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (19,6 ha)
Kätkijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (79,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn